Добродан е село в Северна България. То се намира в община Троян, област Ловеч.

География 
Село Добродан е разположено на 15 км от основата на Средна Стара планина. Прикътано е между два успоредни хълма в посока изток-запад. Река Осъм прорязва най-западната част на селото. Землището се простира на 24 км, редуват се леко наклонени склонове, идеални речни тераси и лесно проходими хълмове, обрасли с широколистни гори.

Селото има прастара история. Тук е кръстовището на пътищата от Дунав до Бяло море. До северозападната му граница е било римското селище Состра, а в самото землище на селото се намира местността Малко кале с останки от римска крепостна стена. Друга местност в землището на селото, Голямото кале, вероятно е било античен некропол.

Религии 
В с. Добродан преобладават християните, но има и много мюсюлмани. Трябва да се помни от поколенията, че още от първите си години в селото хората живеят задружен живот. Църквата в с. Добродан носи името на Свети Димитър. Всяка година на 26 октомври (Димитровден) се прави сбор, отслужва се света литургия и се черкува цялото село.

Природни и културни забележителности 
Църквата"Свети Димитър"
В края на 19 век населявано и от християни и от мюсюлмани, се сдобиват със своя църква. Строител на храма е майстор Деньо Денев от Трявна, а покривната конструкция е дело на местните строители Атанас Райковски и Илия Калеешки. 
Големите икони са рисувани от Рачо Тихолов през 1900 година. В църквата се пазят две по-стари икони,  изобразяващи Христос и Св. Богородица, рисувани през 1834 година от Цаню Захариев.

Паметник на загиналите във войните (руско-турската,съюзническата и първата световна) 
Намира се в центъра на селото. Издигнат по инициатива на роднините на убитите. Открит през месец септември 1919 година.

Личности 
 Стойко Чавдаров (р. 1926), български политик от БКП
 доц. д-р Веселин Кисьов (1930-1993), виден български учен; поставя началото на изучаването на телемеханика и крайни автомати; оглавява катедра биотехника в МЕИ

История

Други 
В селото има Дом за стари хора.

Външни препратки 
 Живкова В. Селото. Социологически анализ. София: Партиздат, 1989.
 Живкова В., Т. Ив. Жив­ков. Локус и универсум. София: АЛЯ, 2001.
 Ки­сьов Р. Добродан. Троян: АЛЯ, 2004.
 Кожухаров П. Вечното завръщане към Добродан (спомени на учителя). Троян: АЛЯ, 2014.

Източници 

Села в област Ловеч
Населени места в община Троян